Бенедетто (герцог Шабле) — герцог Шабле
 Іда Ді Бенедетто — італійська актриса, продюсер

Див. також 
 Сан-Бенедетто